Paues är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2021 var 86 personer med efternamnet Paues folkbokförda i Sverige.

Personer med efternamnet Paues
 Anna Paues (1867–1945), filolog med professors namn
 Erik Paues (1879–1952), industriman
 Johan Paues – flera personer
 Johan Paues (1876–1942), diplomat och direktör
 Johan Paues (1913–2010),  direktör
 Nils Paues (1919–2015), företagsledare
 Sigrid Paues (1868–1955), lärare
 Theodor Paues (född 1974), PR-konsult

Källor

Noter

Externa referenser
 Paues, släkt,  Svenskt biografiskt lexikon band 28 (1992-1994), sida 735.

Svenska efternamn